Андрей Васильевич — имена двух братьев-князей:

 Андрей Васильевич Большой (1446—1493) — князь углицкий.
 Андрей Васильевич Меньшой (1452—1481) — князь вологодский.